een redevoering
oratio recta of directe rede
oratio obliqua of indirecte rede